Пётр Ефиме́нко:
 Ефименко, Пётр Петрович (1884—1969) — русский и советский археолог, преподаватель, академик АН УССР.
 Ефименко, Пётр Саввич (1835—1908) — русский этнограф, статистик и революционер.
 Ефименко, Пётр Филимонович (1901—1966) — советский военный деятель, генерал-майор.